Le terme ligne 94 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun à Bruxelles, en particulier :
 la ligne 94 créée en 1912;
 la ligne 94 créée en 1968 et renommée ligne 8 en 2018.

94, Bruxelles